Divers théorèmes portent le nom de Henri Poincaré :
 Théorème de dualité de Poincaré
 Théorème de récurrence de Poincaré
 Théorème d'uniformisation de Poincaré
 Théorème de Poincaré-Bendixson
 Théorème de Poincaré-Birkhoff
 Théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt
Théorème de Poincaré-Miranda
 Théorème de Poincaré-Hopf
 Théorème de Wavre-Poincaré
 Théorème de Poincaré-Bertrand

Voir aussi 
Lemme de Poincaré

Poincare
Henri Poincaré